Anne-Claude Villars est une violoniste française
 Anne-Claude Demierre est une femme politique suisse
 Anne Claude de Caylus est un archéologue français
 Anne-Claude Ambroise-Rendu est une historienne française

Prénom français